Liquide Hydraulique Minéral (LHM) is een minerale hydraulische vloeistof voor Citroëns hydropneumatische rem- en wielophangingsinrichtingen.

Het heeft overeenkomsten met automatische transmissieolie (ATF). LHM verving vanaf 1964 het roodgekleurde, synthetische Liquide Hydraulique Synthétique (LHS). LHM en LHS zijn onderling niet uitwisselbaar; het kan de pakkingen aantasten.

Citroën